Соревнования в мужском сноуборде в дисциплине слоупстайл на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 6 и 7 февраля на горнолыжном курорте Снежный парк Гэньтин. В соревновании приняли участие 30 спортсменов представляющие 15 НОК.

Олимпийским чемпионом 2018 года являлся американец Редмонд Джерард. На этот раз, по результатам финала он занял четвёртое место. Золото выиграл 27-летний канадец Макс Парро, который был вторым на Играх 2018 года. 28-летний канадец Марк Макморрис на третьих Олимпийских играх подряд завоевал бронзовую медаль в слоупстайле.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 30 сноубордистов. Каждый из сноубордистов выполняет по 2 спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них. На каждую попытку даётся 130 секунд. В финал соревнований выходят 12 лучших сноубордистов.

Финал 
В финале соревнований участвуют 12 сноубордистов. Каждый из спортсменов выполняет по 3 спуска, в зачёт идёт результат лучшего из них.

Ссылки 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)
 Протокол соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр